В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Sydney 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Керрі Рід con Грір Стівенс і Івонн Гулагонг Коулі con Бетті Стов hanno condiviso il title perché la фінал non è stata disputata a causa della pioggia.

Основна сітка

Посилання 

WTA Sydney